Змагання з вітрильного спорту в класі RS: X серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 проходили від 8 до 14 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбулося 13 запливів (останній з них - медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Примітки

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

RS:X (чоловіки)